As eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo FIFA de 2002 decidiram quais seleções de futebol representariam a confederação de futebol da América do Norte, Central e Caribe na Copa do Mundo FIFA de 2002.
A CONCACAF recebeu 3 das 32 vagas disponíveis no torneio, para serem disputadas por 35 times. As 35 seleções na confederação foram divididas da seguinte maneira:

 Zona Caribenha: 24 times divididos em 3 grupos de 8 times. Em cada grupo, os times jogarão um mata-mata em jogos de ida-e-volta, os vencedores de cada um dos 3 grupos avançará à fase semifinal, o vice de cada grupo irá para os play-offs classificatórios para fase semifinal que serão disputados com os segundos colocados da Zona Centro-Americana e o Canadá.

 Zona Centro-Americana: 6 times divididos em 2 grupos de 3 times. Em cada grupo, todos os times jogarão entre si em turno e returno, os vencedores de cada um dos grupos avançará à fase semifinal, o vice de cada grupo irá para os play-offs classificatórios para fase semifinal que serão disputados com os segundos colocados da Zona Caribenha e o Canadá.

Os playoffs,serão disputados em fase única no formato ida-e-volta. Os vencedores se encontram com as equipes já classificadas e com México, Jamaica, EUA e Costa Rica, - que foram classificados automaticamente - para a disputa das semifinais.

Nas Semifinais, as 12 equipes restantes serão divididas em 3 grupos de 4 - com as seleções jogando em turno e returno contra as rivais do grupo. Os dois primeiros de cada grupo avançam à Fase Final disputada em um Hexagonal também em turno e returno, os 3 primeiros do Hexagonal estarão classificados para a Copa do Mundo FIFA de 2002

Zona Caribenha

Grupo 1

Quartas de Final 
 jogos de ida

 jogos de volta

Semifinais 
 jogos de ida

 jogos de volta

Final 
 jogo de ida

 jogo de volta

Grupo 2

Quartas de Final 

 Guiana estava suspensa pela FIFA, então Antígua e Barbuda se classificou automaticamente.

 jogos de ida

 jogos de volta

Semifinais 
 jogos de ida

 jogos de volta

Final 
 jogo de ida

 jogo de volta

Grupo 3

Quartas de Final 
 jogos de ida

 jogos de volta

Semifinais 
 jogos de ida

 jogos de volta

Final 
 jogo de ida

 jogo de volta

Zona Centro-Americana

Grupo A

Grupo B

Play-offs 
 jogos de ida

 jogos de volta

Semifinais

Grupo C

Grupo D

Grupo E 

Costa Rica e Guatemala empataram em todos os critérios de desempate, sendo realizado um jogo desempate em campo neutro:

Fase Final 

America do Norte
2002

fr:Tours préliminaires à la Coupe du monde de football 2002#Amérique du Nord, centrale et Caraïbes
lt:XVII pasaulio futbolo čempionato atranka#Šiaurės Amerika